Galway Girl steht für:

 Galway Girl, Lied von Ed Sheeran (2017)
 Galway Girl, Lied von Steve Earle (2000), siehe Steve Earle #Galway Girl
 A Galway Girl, Theaterstück von Geraldine Aron (1981)